Дональд Майкл МакГрат (; род. , Маунт-Киско, штат Нью-Йорк, США) — американский и ирландский профессиональный баскетболист, играеющий на позиции разыгрывающего защитника.

Карьера 
МакГрат начал свою карьеру в колледже Провиденса, в команде которого он стал лучшим в истории баскетбольного коллектива этого учебного заведения по ряду показателей. В первом же сезоне МакГрат был включен в символическую сборную новичков одной из сильнейших студенческих конференций США Big East. На второй год МакГрат впервые в своей студенческой карьере достиг двузначной отметки по набранным очкам (10) в среднем за сезон, а «Провиденс» первый раз за три года попал в итоговый турнир NCAA. В своем заключительном четвёртом сезоне МакГрат стал единоличным лидером «Фрайерс» по набранным очкам, а по итогам года был выбран во вторую символическую сборную конференции Big East. По окончании колледжа в 2006 году МакГрат подписал контракт с «Нью-Йорк Никс» на участие в Летней лиге НБА в составе этой команды, но повреждение руки не позволило ему сыграть в Лас-Вегасе.

Свою профессиональную карьеру МакГрат начал в Италии, подписав перед сезоном 2006/2007 контракт с клубом «Канту». После успешно проведенного в чемпионате серии А сезона 2006/2007, защитник дебютировал в Евролиге, выступая за болонский «Виртус».

В сезоне 2008/2009 стал лидером клуба «Эгалео» по набранным очкам – 13,9 очков в среднем за игру.

Сезон 2009/2010 Дональд провёл в афинском АЕКе (12,2 очков за игру) и в итальянском «Варезе».

В сезоне 2010/2011 МакГрат был игроком греческого ПАОК.

Следующий сезон провёл во французском «Шоле», а в феврале 2012 года перешёл в итальянский клуб «Скалигера Верона».

Перед началом сезона вернулся в греческий ПАОК, но по ходу сезона перебрался в «Жальгирис», завоевав с командой титул чемпиона Литвы.

Сезон 2013/14 полностью провёл в санкт-петербургском «Спартаке», по итогам года став лучшим ассистентом команды с 4,8 результативными передачами за игру.

Сезон 2014/15 защитник начал в турецком клубе «Анадолу Эфес», сыграв за команду 5 матчей в Евролиге.

31 декабря 2014 года подписал контракт с волгоградским клубом «Красный Октябрь» до окончания сезона 2014/2015, набирая в среднем по 9,2 очка и 4,6 передачи за игру.

Личная жизнь 
Бабушка Дональда в молодости иммигрировала из Ирландии в Нью-Йорк, поэтому ирландский паспорт игрок получил благодаря своим корням.

Достижения 
  Чемпион Литвы: 2012/2013
  Бронзовый призёр чемпионата Греции: 2010/2011

Ссылки 
 Профиль на сайте БК «Спартак» Санкт-Петербург
 Профиль на сайте БК «Красный Октябрь»

Баскетболисты США
Баскетболисты Ирландии
Игроки БК «Канту»
Игроки БК «Виртус» Болонья
Игроки БК АЕК
Игроки БК «Варезе»
Игроки БК ПАОК
Игроки БК «Шоле»
Игроки БК «Терамо»
Игроки БК «Скалигера Верона»
Игроки БК «Жальгирис»
Игроки БК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки БК «Анадолу Эфес»
Игроки БК «Красный Октябрь»
Игроки БК «Обрадойро»
Игроки «Лонг-Айленд Нетс»
Игроки БК «Реал Бетис»